30 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1939)
 30 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (II RP)